A Golden Celebration () — бокс-сет американского певца Элвиса Пресли, выпущенный к пятидесятилетия со дня рождения музыканта. Коллекция продолжает концепцию «Elvis Aron Presley» (1980) и так же включает обширную подборку концертных и телевизионных выступлений, а также редких студийных дублей. Оригинальное издание состояло из 8 грампластинок; 10 февраля 1998 года коллекция вышла впервые на компакт-диске (4 диска).

Обзор 
Три из четырёх дисков бокс-сета A Golden Celebration ориентированы на пятидесятые годы музыкальной карьеры Пресли. Несколько превосходных музыкальных сессий на студии «Sun Records» который составляет полную коллекцию записей стелевизионных концертов 1956 года, а также известного концерта, посвящённого возвращению музыканта домой в сентябре 1956 года, проходивший в Тупело, штат Миссиссипи. Финальный диск содержит записи различных музыкальных попурри: домашние демозаписи, интервью с телевизионными репортёрами, а также огромное количество песен «сидячей» части легендарного концерта 1968 года — Comeback Special. Многие из записей первых дисков отличаются хорошим качеством, так как очевидно были сделаны на домашних видеорегистраторах. Лишь записи концерта в Тупело отличаются не самым высоким качеством записи. Подобно бокс-сету King Of Rock 'n' Roll: The Complete 50's Masters, A Golden Celebration даёт обширное представление о лучших годах музыкального творчества Элвиса Пресли.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Диск 3

Диск 4

Участники записи 
 Элвис Пресли
 The Jordanaires

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «RCA Records»
 Официальный сайт Элвиса Пресли
 Веб-сайт о музыке Элвиса Пресли

Альбомы 1985 года
Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Элвиса Пресли